Лос-Банос:

 Лос-Банос — город в штате Калифорния, США.
 Лос-Банос — муниципалитет в провинции Лагуна, Филиппины.
 Лос-Банос — аэропорт в одноимённом городе в США.